Rijm aan het begin van versregels, zie: voorrijm
 Het herhalen van hetzelfde woord aan het begin van versregels, zie: anafoor (stijlfiguur)
 Rijm aan het begin van woorden, zie: alliteratie